Бундеслига 1976—1977 — 14-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 14 августа 1976 года, а завершился 21 мая 1977 года. Чемпионом в 5-й раз стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах). По итогам турнира во Вторую Бундеслигу вылетели три клуба: «Карлсруэ», «Теннис-Боруссия» и «Рот-Вайсс (Эссен)».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Бавария» — «Теннис-Боруссия» — 9:0 (5 тур, 10 сентября 1976 года)
 Самая крупная гостевая победа: 
 «Бавария» — «Шальке 04» — 0:7 (9 тур, 9 октября 1976 года)
 «Рот-Вайсс» (Эссен) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 1:8 (32 тур, 7 мая 1977 года)
 
 Самый результативный матч (12 голов): «Кёльн» — «Теннис-Боруссия» — 8:4 (23 тур, 26 февраля 1977 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1976/77  

Германия
Германия
1976/1977
Спорт в Германии в 1976 году
Спорт в Германии в 1977 году